St. Albert ist der Name von

 St. Albert (Alberta) – Stadt in Alberta, Kanada
 St. Albert (Ontario) – Ortschaft in Ontario, Kanada
 dem Dominikanerkloster St. Albert (Leipzig) mit der gleichnamigen Kirche in Leipzig-Wahren
 dem ehemaligen Dominikanerkloster St. Albert (Walberberg) im rheinischen Bornheim

St. Albert ist auch eine verkürzte Schreibweise für

 Albertus Magnus (Sankt Albert der Große) – Heiliger und Namenspatron mehrerer Kirchen und Klöster, siehe Albertus-Magnus-Kirche